Bummi steht für:
 Bummi (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Kinder im Kindergartenalter
 eine Kinderbuchfigur und Buchreihe von Martha Schlinkert
 eine Puppenfigur aus der DDR-Fernsehserie Pittiplatsch und Schnatterinchen
 den Spitznamen von Ralf Bursy (1956–2022), deutscher Sänger und Musikproduzent

Siehe auch:
 „Bummi-Klasse“, inoffizielle Bezeichnung des Schiffstyps Binnenfahrgastschiff 20 m / Projekt 553 und 8403, siehe Brummel (Schiff, 1962)
 Bummi-Lied („Kam ein kleiner Teddybär“), Kinderlied aus der DDR